Duquenoy (ou Duquennoy) est un nom de famille normande ou picard, variante locale de Duchenoy, Duchesnois, dérivé de chêne. Il peut désigner :
 un endroit planté de bois de chênes ;
 un nom de domaine ;
 un nom de lieu-dit.

Patronyme 

 Jacques Duquenoÿ (1928-2017), général de division français ;
 Laurence Duquenoy (née Ricordeau 1969-), athlète française,